Mbacke o Mbacké puede hacer referencia a:

 Departamento de Mbacké, departamento de la región de Diourbel, Senegal.
 Mbacké, capital del departamento homónimo.
 Amy Mbacke Thiam, atleta senegalesa.

 Mamadou Mbacke, futbolista senegalés.
 Mame Seck Mbacké, escritora senegalesa.